

Codici 
 E2 – codice vettore IATA di Rio Grande Air

Crittografia 
 E2 – cifrario a blocchi

Matematica 
 E2 – E-serie

Musica 
 e² – album raccolta del 2007 di Eros Ramazzotti

Sport 
 E2 – classe dell'enduro riservata a motociclette a 2 tempi fino a 250 cc di cilindrata e a 4 tempi fino a 450 cc

Altro 
 E2 – sentiero European walking route E2 della rete sentieristica europea
 E2 – robot Honda serie E